Příjmení Škop nosí více významných osobností:

 Josef Škop (* 1979) – český fotbalista
 Marko Škop (* 1974) – slovenský režisér a producent
 Martin Škop (* 1977) – český právník, sociolog a vysokoškolský učitel
 Mária Škopová (1913–?) – slovenská a československá politička